Mangoldt-Reiboldt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Karl von Mangoldt-Reiboldt (1896–1971), deutscher Jurist, Bankier, Manager und Diplomat
 Ursula von Mangoldt-Reiboldt (1904–1987), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Verlegerin